Парламентские выборы в Албании 2013 года прошли 23 июня. На них было избрано 140 депутатов Собрания Албании. Для парламентского большинства необходимо было получить не менее 71 места.

Европейская комиссия заявила, что проведение этих выборов согласно европейским демократическим стандартам будет решающим условием для получения Албанией статуса кандидата в члены Европейского союза.

Выборы завершились победой Альянса за европейскую Албанию во главе с оппозиционной Социалистической партией и её лидером Эди Рамой. Действующий премьер-министр Сали Бериша из возглавляемого Демократической партией Альянса за занятость, процветание и интеграцию признал своё поражение 26 июня, что международными наблюдателями было воспринято как признак растущей демократической зрелости в Албании.

В парламент были избраны 25 женщин (17,86 %).

Избирательная система 
140 членов парламента были избраны в двенадцати многомандатных округах на основе двенадцати округов с использованием пропорционального представительства по закрытым спискам с избирательным порогом в 3 % для партий и 5 % для коалиций. Места распределялись между коалициями по методу д’Ондта, затем между партиями по методу Сент-Лагю.

Предыстория 
Предыдущие парламентские выборы состоялись 28 июня 2009 года и завершились победой «Альянса перемен», возглавляемого Сали Бериша из Демократической партии, который получил 46,9 % голоса и 70 мест в парламенте из 140. Оппозиционное «Объединение за перемены» во главе с Эди Рамой из Социалистической партии получило 45,3 % голосов и 66 мест. После этого Демократическая партия сформировала правительство с Беришей в качестве премьер-министра.

Предвыборная кампания 
Всего в выборах приняли участие около 6 900 кандидатов от 66 партий, из которых только четыре партии, а также два независимых кандидата, баллотировались в одиночку. Остальные партии объеднились в две коалиции:
 «Альянс за занятость, процветание и интеграцию» () объединил 25 центристских и правоцентристских партий. Его возглавил тогдашний премьер-министр Сали Бериша.
 «Альянс за европейскую Албанию» () представлял собой большую зонтичную коалицию, в которую вошли 37 оппозиционных партий, от крайне левых до правых. Её возглавил тогдашний лидер оппозиции, позднее ставвший премьер-министром Эди Рама.

Обе коалиции обещали улучшить уровень жизни в стране. Действующий премьер-министр Бериша обещал новые инвестиции, а также шестипроцентное повышение заработной платы и пенсий, которое вступит в силу сразу после выборов. Его соперник Рама, бывший мэр Тираны, обещал искоренить коррупцию в Албании, которая занимала 113-е место из 174 стран в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2012 год.

Опросы 
Ниже приведены опросы по голосованию за коалиции.

Результаты 
Коалиция «Альянс за европейскую Албанию» во главе с оппозиционной Социалистической партией набрал 993 904 голосов (57,63 %) и получил 83 места в парламенте из 140, в то время как коалиция «Альянс за занятость, процветание и интеграцию» во главе с правящей Демократической партией смог получить лишь 680 677 голосов (39,46 %) и 57 мандатов.

После выборов 
Центральную избирательную комиссию критиковали за то, что она не смогла в предусмотренный законом срок предварительные результаты выборов, в том числе и из-за того, что так и не заменила трёх из семи членов комиссии, которые ещё в апреле ушли в отставку из-за разногласий между правительством и оппозицией. В отсутствие предварительных результатов и Сали Бериша, и Эди Рама заявили о своей победе. 25 июня Эди Рама произнёс победную речь, сказав: «Я буду вашим премьер-министром, но также и вашим главным слугой. Долг будет моим, власть будет вашей». 26 июня, после завершения подсчёта голосов, уходящий премьер-министр Сали Бериша всё же публично признал результаты голосования, взял на себя ответственность за поражение, ушёл в отставку с поста лидера Демократической партии и пожелал своему противнику успехов в его новых обязанностях.

В день выборов в Лячи произошла перестрелка, в результате которой погиб активист СДИ Гьон Пьетер Гьони и был ранен кандидат от ДП Мхилл Фуфи.

Примечания 

Албания
События 23 июня
2013 год в Албании
Парламентские выборы в Албании